Козаки-розбійники — дитяча гра.
 «Козаки-розбійники» — український радянський художній фільм 1979 року.
 «Козаки-розбійники» — російський чотирисерійний фільм 2008 року.

Див. також 
 Козаки (значення)
 Розбійник (значення)